Язык парья — индоарийский язык, занимает промежуточное положение между хинди и современными цыганскими языками. Открыт и описан И. М. Оранским. Носители парья живут в Гиссарской долине (Таджикистан) и Сурхандарьинской области (Узбекистан).

Грамматика

Числительные

Примечания

Литература 
Оранский И. М. Предварительное сообщение об обнаруженном в Средней Азии индийском диалекте // Советское востоковедение. — 1956. — № 4.
Оранский И. М. Об обнаруженном в Средней Азии индийском диалекте. — М.: Вост. лит., 1960. — 17 с. — (XXV Междунар. конгресс востоковедов: Докл. делегации СССР).
Оранский И. М. Индийский диалект группы парья: (Гиссар. долина). Материалы и исслед. — Вып. I. Тексты (фольклор). — М.: Наука, 1963 (аннотация и оглавление) .
Оранский И. М. К этнографии индоязычной группы парья: (Гиссар. долина) // Страны и народы Востока. — Вып. XII: Индия — страна и народ. Кн. 2. — М.: Наука, 1967. — С. 219 — 233.

Оранский И. М. Таджикоязычные этнографические группы Гиссарской долины: (Сред. Азия): Этнолингвист. исслед. — М.: Наука, Глав. ред. вост. лит., 1983.
Зограф Г. А. Два замечания к грамматике языка парья // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. — XVIII годич. науч. сессия ЛО ИВ АН СССР: (Докл. и сообщ.), 1983—1984. — Ч. II. М.: Наука, ГРВЛ, 1985. — С. 49 — 52.
Оранская Т. И. Парья язык // Языки Российской Федерации и соседних государств: Энцикл. — М., 2001. — Т. 2.
Marushiakova E., Popov V. Gypsies of Central Asia and Caucasus / Elena Marushiakova and Vesselin Popov. — London: Palgrave Macmillan, 2016.

Ссылки 
Парийский язык 

Индоарийские языки
Цыганский язык
Языки Таджикистана